Katastrofa kolejowa pod Prudnikiem – katastrofa kolejowa, która miała miejsce 3 lutego 1985 roku na linii kolejowej nr 137 pomiędzy przystankiem Dytmarów i stacją Prudnik.

Przebieg wydarzeń 

3 lutego 1985 w okolicach Prudnika śnieżyca ograniczała widoczność do jednego metra. Załoga parowozu Pt47 (pociąg pospieszny relacji Lublin–Kudowa-Zdrój), po odjechaniu z Racławic Śląskich, przekazała informację do dyżurnego stacji Prudnik i dróżnika przejazdowego w Dytmarowie, że skład jest już w drodze. Przez Dytmarów pociąg miał przejechać z największą dopuszczalną prędkością bez zatrzymywania się. Zadaniem dróżnika było opuszczenie rogatki na przejeździe kolejowo-drogowym.

Na wyjeździe z Racławic Śląskich w kierunku Prudnika kolej, przy granicy z Czechami, pokonuje rozległe wzniesienie. Jego szczyt znajduje się w połowie drogi między Racławicami i Dytmarowem, na wysokości kolumny granicznej (tzw. Szwedzkiego Słupa). Od tego miejsca składy kolejowe bardzo szybko nabierają prędkości.

Na stację kolejową w Dytmarowie przyjechał ciągnik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Jasiona. Troje pracowników (dwóch mężczyzn i jedna kobieta) rano udało się do obory w Laskowicach w celu wydojenia krów i nakarmienia bydła. W drodze powrotnej musieli przejechać przez przejazd w okolicy Dytmarowa-Stacji. Poprosili dróżnika o podniesienie rogatki. Powodem ich próśb był pośpiech w dojeździe do kościoła na niedzielną mszę. Dróżnik zrobił to, mimo że wiedział o zbliżającym się pociągu. Prawdopodobnie skupił się on na dźwiękach wydawanych przez parowóz, którego nie mógł zobaczyć z powodu ograniczonej widoczności przez śnieżycę, a mocny i gwiżdżący wiatr zagłuszył odgłos zbliżającej się lokomotywy.

W momencie, w którym ciągnik wjechał na tory, uderzył w niego parowóz jadący 100 km/h. Masa pociągu (lokomotywa z wagonami) mogła wynosić nawet 500 ton. Części ciągnika zostały rozrzucone na kilkaset metrów. Przez śnieżycę maszynista nie widział ciągnika. Obsługa lokomotywy nie poczuła uderzenia, jednak usłyszeli jakiś rodzaj trzasku. Skład zatrzymał się dopiero w Prudniku, gdzie na przedzie lokomotywy zauważono ślady krwi i zwisającą torbę z ubraniami, która przyczepiła się do maszyny po uderzeniu.

Dróżnik pracujący na stacji w Dytmarowie (mieszkaniec Prudnika) został aresztowany i skazany. W więzieniu spędził tylko kilka lat i został zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Parę lat po wypadku budka dróżnika wraz z rogatkami została rozebrana.

Ofiary 
W ciągniku, który uległ zderzeniu, z prawej strony kierowcy znajdowały się urządzenia hydrauliczne, a z lewej była wolna przestrzeń. Kobieta siedziała po lewej stronie i właśnie z tej strony w ciągnik uderzyła lokomotywa. Zabrakło paru sekund, żeby ciągnik zdążył przejechać przez tory. Parowóz musiał uderzyć w tył lewej strony pojazdu, ponieważ mężczyzna siedzący po prawej w wyniku uderzenia został wyrzucony za płot znajdujący się za torowiskiem i przeżył. Długo po tym wypadku przebywał w śpiączce, zmarł kilka lat później. Kierowca ciągnika oraz kobieta zginęli natychmiast, nie byli świadomi tego, co się stało. Kobieta osierociła dwoje dzieci.

Ciała ofiar były tak zmasakrowane, że władze nie pozwoliły rodzinom zmarłych na otwarcie trumien i pożegnanie się z ofiarami.

Uwagi

Przypisy 

Prudnik
1985 w Polsce
Historia Prudnika
Dytmarów
Katastrofy w Polsce 1944–1989
Prudnik